Banyu Asin (plaats), een plaats in het onderdistrict Riau Silip
 Banyuasin, een regentschap van Zuid-Sumatra